Fallen Empires — шестой студийный альбом рок-группы Snow Patrol. Был анонсирован Гари Лайтбоди 21 июля 2011 года. Выпуск этого альбома состоялся 14 ноября 2011 года. Он дебютировал на третьем месте в хит-параде Великобритании.

Об альбоме 
Отвечая на вопрос о записи альбома, 7 сентября 2011 года Гари Лайтбоди дал комментарии, сообщив: «Это самый длинный альбом, который мы делали на сегодняшний день, но он также и лучший. Мы писали его и у меня бывали авторские кризисы. В первый раз кризис был на очень длительное время. У меня были дни, когда я совсем не был в состоянии что-либо написать. С 2009 года я преодолел 3 авторских кризиса, но я рад, потому что результат впоследствии вышел существенным. Вероятно, из-за них я стал писать песни лучше.» Snow Patrol планирует в 2012 году участвовать в туре «Fallen Empires», с первых дней находясь в O2 в Дублине, выступая с продолжительными гастролями в Великобритании и по всему миру.

Синглы 
 Песня  вышла в виде EP в качестве первого сингла с этого альбома 2 сентября 2011 года в Великобритании. Видео на эту композицию вышло до её релиза ещё 17 августа 2011.
 Композиция  была анонсирована вторым синглом с альбома Snow Patrol на их официальном веб-сайте.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Fiction Records